ima više značenja.

 Mertanzin, agens protiv kancera
 Diabetes mellitus type 1